L'autoroute de l'Atlantique est le nom de :
 l'autoroute espagnole AP-9, qui relie La Corogne à Tui ;
 l'autoroute espagnole A-55, qui relie Vigo à Tui ;
 l'autoroute marocaine A1, qui relie Rabat à Safi.